Corinthians FC: een voormalige Engelse voetbalclub
 SC Corinthians Paulista: een Braziliaanse voetbalclub uit São Paulo, die uitkomt in de Campeonato Brasileiro Série A, vernoemd naar de voormalige Engelse club Corinthians FC
 Corinthian-Casuals FC: de opvolger van Corinthians FC
 Corinthians AFC, een voetbalclub uit Douglas, Man
 Newcastle Corinthians League: een Engelse regionale voetbalcompetitie